Milla (plant), geslacht uit de aspergefamilie
 Milla (voornaam), Slavische meisjesnaam